Šen-čou je čínské jméno které může označovat:

 Šen-čou – typ čínských pilotovaných kosmických lodí;
 Šen-čou (Che-pej) – městský okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej;
 Šen-čou – kraj čou rozkládající se na místě stejnojmenného dnešního městského okresu od konce 6. do počátku 20. století.

Podobné:
 Šen Čou (1427–1509) – čínský malíř.